CGB, sigle composé des trois lettres C, G et B, peut faire référence à :
 Cercle généalogique de Bourbon, une association généalogique réunionnaise ;
 Compagnie des chemins de fer de grande banlieue, une ancienne compagnie de tramways ruraux de Seine-et-Oise ;
 Commission du génie biomoléculaire, l'organisme français qui a pour mission d'évaluer les risques pour la santé publique et l'environnement liés à la dissémination d'organismes génétiquement modifiés (OGM) ;
 Confédération générale des planteurs de betteraves.

CGB est un code qui peut faire référence à :
 , au Mato Grosso, au Brésil, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports